Allen Weinstein – storico statunitense
 Bob Weinstein – produttore cinematografico statunitense, fratello di Harvey.
 Garri Weinstein – scacchista e attivista russo.
 Hannah Weinstein – giornalista, produttrice televisiva e cinematografica statunitense.
 Harvey Weinstein – produttore cinematografico statunitense. 
 Josh Weinstein – sceneggiatore statunitense.
 The Weinstein Company – casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense.